Au Québec, un condominium (ou condo) est le nom donné à un appartement détenu en copropriété.
  est une série télévisée américaine créée en 1983.
 Condo est un film philippin réalisé par Martin Cabrera en 2008.
 En France, condo est un mot d'argot utilisé par les électroniciens, musiciens et ingénieurs du son pour désigner un condensateur.
 Condo est le nom d'une variété de poire.